Ри́вкин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Ривка). Известные носители:
 Ривкин, Абрам Бенцианович (1914—1993) — советский архитектор.
 
 Ривкин, Вивиан (1912—1968) — американская пианистка.
 Ривкин, Герц Лейзерович (настоящая фамилия Гайсинер, 1908/1909 — 1951) — еврейский прозаик и поэт.
 Ривкин, Нета (род. 1991) — израильская гимнастка.
 Ривкин, Самуил Симонович (1916—2012) — российский учёный в области гироскопии, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1967).

Псевдонимы 
 Раевский, Борис Маркович (настоящая фамилия Ривкин, 1920—1984) — русский советский писатель, поэт.
 Санин, Владимир Маркович (настоящая фамилия Ривкин, 1928—1989) — русский советский прозаик, сценарист, драматург, полярник, путешественник.

См. также